В 1541 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Герард Меркатор создал свой первый глобус по заказу Карла V.
 8 мая — испанский исследователь Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, которую назвал «рекой Святого Духа».
 23  мая — французский исследователь Жак Картье начинает свою третью, самую неудачную экспедицию в северную Америку на пяти судах с полутора тысячами человек на борту.

Публикации 
 Георг Иоахим фон Ретик: «Tabula chorographica auff Preussen und etliche umbliegende lender».
 Жак Дюбуа: «In Hippocratis et Galeni Physiologiae partem anatomicam isagoge».
 Андреас Везалий: «Anatomicarum institutionum ex Galeni sententia, libri III».

 Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1541 году
 12 декабря — Иоганн Баугин, швейцарский врач, миколог, ботаник (умер в 1613 году).
 Давид Ганс, еврейский раввин, просветитель, математик и астроном, ученик Моше Иссерлеса (умер в 1613 году).
 Гвюдбрандюр Тодлаукссон, исландский математик и картограф, создатель первой научной карты Исландии (умер в 1627 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1541 году
 24 апреля — Челио Кальканьини, итальянский гуманист, писатель, учёный-универсал, предшественник идеи Коперника о вращении Земли (род. в 1479 году).
 24 сентября — Парацельс, швейцарский врач и алхимик (род. в 1493 году).

Примечания

См. также